Dieser Artikel behandelt die Spanische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Spanien nahm zum sechzehnten Mal an der Endrunde teil. Mit einem 7:0-Sieg im Auftaktspiel gegen Costa Rica und einem 1:1-Unentschieden gegen Deutschland qualifizierte sich die spanische Mannschaft trotz einer 1:2-Niederlage gegen Japan im letzten Vorrundenspiel als Gruppenzweiter für das Achtelfinale. Dort traf das Team auf Marokko, dem es im Elfmeterschießen mit 0:3 unterlag. Damit schied Spanien wie auch 2018 bereits nach vier Spielen aus dem Turnier aus.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
Spanien traf in der Gruppe B auf Schweden, Griechenland, Georgien und erstmals den Kosovo. In den acht daraus entstandenen Begegnungen trug die spanische Mannschaft sechs Siege davon. Einmal – im ersten Spiel daheim gegen Griechenland – spielten sie remis und in Schweden verloren sie. Spanien lieferte sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Schweden, das erst im letzten Spiel durch einen Tor von Álvaro Morata in der 86. Minute entschieden wurde, wobei den Spaniern auch ein Remis gereicht hätte.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Luis Enrique, der im September 2020 das Amt wieder übernommen hatte, 39 Spieler ein, von denen 22 auch im Kader für die wegen der COVID-19-Pandemie eingeschobene EM 2021 standen. 15 dieser Spieler kamen in mindestens der Hälfte der Spiele zum Einsatz, aber nur Torhüter Unai Simón in allen acht Spielen. Ein Spieler – Álvaro Morata – kam in sieben Spielen zum Einsatz. Bryan Gil (2 Spiele), Carlos Soler (4), Raúl de Tomás (2) sowie Pedro Porro und Torhüter Robert Sánchez (je 1) hatten in den Qualifikationsspielen ihre ersten Länderspieleinsätze.

Spanien erzielte zusammen mit der Schweiz (beide 15) die wenigsten Tore in Europa als direkt qualifizierte Mannschaft, aber noch die meisten in der Gruppe.

Bester Torschütze war mit vier Toren Ferran Torres. Insgesamt trafen acht Spanier. Sein erstes Länderspieltor in den Qualifikationsspielen erzielte Carlos Soler in seinem ersten Länderspiel bei der 1:2-Niederlage gegen Schweden.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 

Anmerkung: Die zweitplatzierten Schweden scheiterten im Play-Off-Finale an Polen.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23.

Spiele

Kader 
Die folgenden Spieler wurden von Trainer Luis Enrique in den Kader berufen. Von den ursprünglich nominierten Spielern musste vor Beginn des Turniers der verletzte José Gayà durch Álex Baldé ersetzt werden.

Sergio Busquets nahm als einziger Spanier bereits an seiner vierten Weltmeisterschaft teil.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April waren die Spanier Topf 1 zugeordnet und konnten daher nicht in eine Gruppe mit Titelverteidiger Frankreich, Rekordweltmeister Brasilien oder Gastgeber Katar, aber Deutschland gelost werden. Spanien wurde Gruppenkopf der Gruppe E und zugelost wurden Deutschland, Japan und Costa Rica, das sich am 14. Juni 2022 im interkontinentalen Play-off gegen Neuseeland das letzte WM-Ticket sicherte. Gegen Deutschland spielten die Spanier viermal bei Weltmeisterschaften, verloren dabei zweimal (1966 in der Vorrunde und 1982 in der Zwischenrunde), spielten einmal remis (1994 in der Vorrunde) und gewannen einmal (2010 im Halbfinale). Insgesamt trafen beide 25-mal aufeinander. Mit je acht Siegen und Remis sowie neun Niederlagen ist die Bilanz noch negativ, das letzte Spiel in der Nations League 2020/21 gewannen die Spanier aber mit 6:0 – die höchste Niederlage für die deutsche Mannschaft in einem Pflichtspiel. Gegen Japan gab es erst ein Freundschaftsspiel, das die Spanier 2001 mit 1:0 gewannen. Gegen Costa Rica gab es bisher auch nur drei Freundschaftsspiele, von denen die Spanier daheim zwei gewannen und in Costa Rica einmal remis spielten.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe E

Achtelfinale 

|}

Einzelnachweise 

Spanien
Spanische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften